Colbert-Chabanais ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste François-Marie de Colbert-Chabanais (1777–1809), französischer General der Kavallerie
 Pierre David de Colbert-Chabanais (1774–1853), französischer General der Kavallerie